Cries of the Past — другий студійний альбом американської групи Underoath, випущений 4 липня 2000 року.

Треклист 
 «The Last» — 7:42
 «Giving Up Hurts the Most» — 7:36
 «Walking Away» — 7:47
 «And I Dreamt of You» — 11:24
 «Cries of the Past» — 8:23

Джерела 
 Cries of the Past  amazon.com
 jesusfreakhideout.com 

Альбоми Underoath
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Tooth & Nail Records
Музичні альбоми 2000